Ремі Гоміс (;  14 лютого 1984, Версаль) — французький і сенегальський футболіст.
 Бафетімбі Гоміс (; ;  6 серпня 1985 року, Ла-Сейн-сюр-Мер, Франція) — французький футболіст сенегальського походження.
 Емілі Гоміс (;  18 жовтня 1983) — французька баскетболістка, олімпійська медалістка.
 Анна Гоміс (;  6 жовтня 1973(19731006), Туркуен, департамент Нор) — французька борчиня вільного стилю, чотириразова чемпіонка світу.